kaplica – wydzielona część kościoła lub mały budynek przeznaczony na cele kultowe

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Kaplica – przysiółek wsi Hanuszów w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Nysa
 Kaplica – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Somonino
 Kaplica – część wsi Bystra w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Wilkowice
 Kaplica – przysiółek wsi Kurzacze w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Kunów